Макарушка Богдан-Андрій — український лікар, пластун, хорунжий УГА, громадський діяч, доктор наук, діяч УЛТ у Львові.
 Макарушка Євгенія — українська громадська діячка, Голова Союзу Українок в 1917—1922 роках, активістка жіночого руху в США.
 Макарушка Любомир — перший генеральний секретар ЦЕСУС, діяч УНДО автор спогадів про УГА
 Макарушка Остап — український філолог і педагог, автор кількох посібників з латинської та старогрецької мов для гімназій, творів для дітей.

Українські прізвища